George Jackson peut désigner :
 George Jackson Mivart (1827-1900), biologiste britannique ;
 Frederick George Jackson, (1860-1938), explorateur britannique de l'Arctique ;
  (1882-1972), joueur américain de baseball ;
 George Jackson (1941-1971), militant noir américain qui devint en prison membre du Black Panther Party ;
 George Jackson (1945-2013), auteur et chanteur américain ;
  (1958-2000), producteur et réalisateur américain.